Natty Dread est un morceau de reggae de Bob Marley and the Wailers figurant sur l'album  Natty Dread (1974). Il s'écrivait à l'origine « Knotty Dread » (le single était sorti en Jamaïque sous ce nom) mais Chris Blackwell lui préféra l'orthographe « Natty Dread », sans en avertir Bob Marley. Ainsi, le titre n'est pas écrit pareil sur la pochette du single et sur celle de l'album (dont le nom devait lui aussi s'épeler « Knotty Dread »). 

Chanson interprétée par Bob Marley and the Wailers
Chanson de 1974